Федюко́в — русская фамилия. Известные носители:
 Федюков, Александр Абрамович (1896—?) — управляющий отделением семеноводческого совхоза «Сибиряк» Министерства совхозов СССР, Герой Социалистического Труда.
 Федюков, Алексей Григорьевич (1925—1944) — наводчик 76-мм орудия 317-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка, гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Федюков, Игнат Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель. 
 Федюков, Олег Иванович (род. 1963) — советский и украинский футболист.